Мол се може односити на:

 Мол (јединица), јединица мере за количину супстанце у хемији
 Мол (музика), класа лествица у музици
 Мол (Ада), градско насеље у општини Ада, Војводина, Србија
 Мол (Белгија), општина у покрајини Антверпен, Фландрија, Белгија
 Мол (митологија), неколико личности из грчке митологије
 Мол (река), вез за пловило
 Мол (рагби 15)
 МОЛ (компанија), српска компанија